Samir Boughanem (1975-), footballeur franco-marocain ; 
 Yassine Boughanem (1994-), boxeur de muay-thaï belgo-marocain ;
 Youssef Boughanem (1989-), boxeur de muay-thaï marocain-belge.